Ambrose Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Ambrose Lake, Algoma, sjö i Ontario, 
 Ambrose Lake, Thunder Bay, sjö i Ontario, 
 Ambrose Lake, British Columbia, sjö,